Kükenthal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Kükenthal
 Willy Georg Kükenthal